Су́слин — фамилия; имеет женскую форму .

Суслин 
 
 
 Суслин, Виталий Тимофеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 
 Суслин, Иван Николаевич (1846—1909) — пермский городской голова (1891—1893, 1898—1905).
 Суслин, Михаил Яковлевич (1894—1919) — русский математик.
 Суслин, Сергей Петрович (1944-1989) — советский дзюдоист и самбист, каскадёр, преступник.

